Frédéric Moreau peut faire référence à :

 Frédéric Moreau (1798-1898), homme politique et archéologue français.
 Frédéric Moreau (1832-1885), président du tribunal de commerce de Paris.
Frédéric Moreau, personnage principal de L'Éducation sentimentale, roman de Gustave Flaubert paru en 1869.
 Frédéric Moreau, scénariste, superviseur des effets spéciaux, acteur.
 Frédéric Moreau, violoniste concertiste français.